11-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 11-й меридиан восточной долготы
 11-й меридиан западной долготы

См. также 
 11-я параллель